Глохідії − одноклітинні волоски, дуже гострі і жорсткі, що розташовуються, як і колючки, на ареолах кактусів.

Глохідія − мікроскопічна личинкова стадія крупних прісноводних двостулкових молюсків.